Allemant (Aisne)
 Allemant (Marne)